Isola kan avse:

 Isola, Alpes-Maritimes – en by i departementet Alpes-Maritimes i Frankrike
Isola Caprera – en italiensk ö i Bonifaciosundet mellan Korsika och Sardinien
 Isola del Gran Sasso – en stad i provinsen Teramo i regionen Abruzzo i Italien
 Isola 2000 – en vintersportort i Frankrike
 Isola (musikalbum) – album från 1997 av rockgruppen Kent
 Isola (fiktiv plats) – stad i romaner av Ed McBain
 Rex Ventors Isola – en framgångsrik Rhodesian Ridgeback
 Isola A/S – ett norskt företag med huvudfabrik i Porsgrunn, som specialiserar sig på isolering av hus och fastigheter
 Kelurahan Isola, administrativ by, Jawa Barat, Indonesien, 
 Otok (samhälle), Dalmatien, Kroatien, 
 Izola, kommunhuvudort, Slovenien, 
 Isola, Mississippi, ort, Humphreys County, USA,

Personer
 Maija Isola (1927–2001), en av Marimekkos designers